« Pierrot le Fou », surnom donné à Pierre Loutrel, ancien collaborateur et meneur du Gang des Tractions Avant dans les années 1940 ;
 « Pierrot le Fou », surnom donné à Pierre Bodein, criminel multirécidiviste français ;
 « Pierrot le Fou », pseudonyme de Pierre Léger, écrivain polygraphe, musicien canadien de la contre-culture québécoise ;
 « Pierrot le Fou n°2 », pseudonyme de Pierre Carrot, multirécidiviste français ;
 Pierrot le Fou, titre d'un film réalisé par Jean-Luc Godard en 1965 ;
 Pierrot le Fou, titre du vingtième épisode de la série animée japonaise Cowboy Bebop.